Die Kategoria e Parë 1971/72 (sinngemäß: Erste Liga) war die 33. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste wie in der Vorsaison 14 Teams. 1970/71 waren KS Besëlidhja Lezha und Apolonia Fier aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit stiegen Shkëndija Tirana und Studenti Tirana, die beide ihre erste Erstligaspielzeit absolvierten, in die höchste Spielklasse auf. Titelverteidiger war FK Partizani Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Die beiden letztplatzierten Mannschaften mussten in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë absteigen. Der Meister zog nicht in den Europapokal der Landesmeister ein, da sich Albanien mehrere Jahre aus diesem Wettbewerb zurückzog.

Insgesamt fielen 412 Tore, was einem Schnitt von 2,3 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 17 Treffern wurde zum zweiten Mal in Folge Ilir Përnaska von KS Dinamo Tirana.

Nach zwei dritten Plätzen in Folge stand Vllaznia Shkodra 1972 ganz oben. Mit drei Punkten Vorsprung auf 17 Nëntori Tirana holte der Klub mit nur einer Niederlage – dafür aber auch zehn Unentschieden – die dritte Meisterschaft der Vereinsgeschichte und die erste seit 1946. Titelverteidiger Partizani Tirana kam noch hinter Dinamo Tirana nur auf Rang vier ein. Es folgten Labinoti Elbasan und Besa Kavaja. Neuling Shkëndija Tirana hatte als Siebter keine Sorgen um den Klassenerhalt. Ebenfalls im Mittelfeld lagen Flamurtari Vlora, Lokomotiva Durrës und Skënderbeu Korça. Auch Traktori Lushnja und Luftëtari Gjirokastra schafften recht souverän den Klassenverbleib, da Tomori Berat und Neuling Studenti Tirana abgeschlagen am Ende der Tabelle lagen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters KS Vllaznia Shkodra

Literatur

Einzelnachweise 

1971 72
Fußballsaison 1971/72